Гайлис () — латышская фамилия. Известные носители:

 
 Гайлис, Марис (род. 1951) — премьер-министр Латвии в 1994—1995 годах.